Того року турнір Barcelona KIA як турнір WTA проводився вперше. До того це був турнір ITF.

Меган Шонессі виграла титул, у фіналі перемігши Едін Галловіц з рахунком 6–3, 6–2.

Сіяні гравчині

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Section 1

Секція 2

Нижня половина

Секція 3

Секція 4

Кваліфікація 
Кваліфікацію пройшли такі чотири тенісистки:
 Агнеш Савай
 Грета Арн
 Катерина Доголевич
 Марія Емілі Салерні

Сіяні гравчині 
Сіяних гравців вказано нижче. Гравчині позначені жирним кваліфікувалась. Для грачині, які вибули, вказано коло, в якому це відбулось.

Перший кваліфаєр

Другий кваліфаєр

Третій кваліфаєр

Четвертий кваліфаєр

Посилання 

Main and кваліфікація Draws 

2007
Барселона KIA, одиночний розряд